Consejero, en masculino, o consejera, en femenino, puede ser tanto la persona que da consejo a otra como la persona que es miembro de algún consejo o consejería perteneciente a alguna institución pública o privada.

Véase también 
 Consejo de administración
 Consejero delegado
 Consejería parlamentaria
 Consejería (España)
 Consejero (España)
 Consejo Nacional del Movimiento
 Consejero general (Francia), conseiller général

Referencias

Enlaces externos 

Ocupaciones políticas
Comportamiento humano